São Vicente Ferrer può riferirsi a diverse località:

São Vicente Ferrer (Maranhão), comune brasiliano dello Stato del Maranhão
São Vicente Ferrer (Pernambuco), comune brasiliano dello Stato di Pernambuco